Liveware ist eine deutsche Classic-Rockband aus Recklinghausen (Nordrhein-Westfalen).

Geschichte 
Gegründet wurde Liveware im Jahr 2009 von Andy Kohaupt (Gitarre), Max Kettler (Bass) sowie den Brüdern Christoph (Gitarre), Lukas (Keyboards) und Matthias (Schlagzeug) Martinetz. Die Musiker standen bereits in der Vergangenheit in unterschiedlichen Projekten (u.a. Tactical Device, Mindcrime) zusammen auf der Bühne. Zusammen mit Sänger David Loga veröffentlichte die Band 2012 ihr Debütalbum "A Look Inside The Mirror". Die darauf enthaltene Ballade „Dreams of May“ wurde zum meistgespielten Song des Jahres 2013 der Szene NRW beim Radiosender WDR2. Sänger Nico Koslowski ersetzte den ausgetretenen David Loga und im Jahr 2015 erschien die EP "Unity". Ließ sich das Debutalbum noch dem Genre Progressive-Rock zuordnen, so tendieren die Songs auf Unity stilistisch in Richtung A.O.R. 2018 erscheint die Single „Your Time Will Come“ mit offiziellem Musikvideo.

Als Anfang 2020 Sänger Thomas Droberg fest in die Band einsteigt, nutzt die Gruppe die Zeit der Pandemie, um neue Songs zu schreiben und aufzunehmen. 2022 erscheinen die Single-Auskopplungen "Glorious Days", "Liar" und der Titeltrack zum Album "Golden Sky", welches die Band für das Jahr 2023 ankündigte.

Diskographie 

 2012: A Look Inside The Mirror (Album)
 2015: Unity (EP)
 2018: Your Time Will Come (Single)
 2022: Glorious Days, Liar, Golden Sky (Singles)

Weblinks 

 Offizielle Website
 Liveware bei Youtube
 Liveware bei Spotify

Deutsche Band